Dit is een lijst van leden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Dit Hof van de Europese Unie maakt deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De lijst bestaat uit rechters, rechter-presidenten, advocaten-generaal en griffiers van het Hof.

Externe links 
CVRIA, huidige leden
CVRIA, voormalige leden

Europees Hof van Justitie
Hof van Justitie van de Europese Unie